Rincão - município brasileiro
Ou ainda:
Rincão dos Mendes
Rincão dos Meotti
Rincão dos Roratos
Balneário Rincão
Porto Rincão

Desambiguações de topônimos